Медаль Руфуса Ольденбургера () — награда за достижения в области автоматического управления. Присуждается Американским обществом инженеров-механиков с 1968 года. Награда включает в себя 2 тысячи долларов США, медаль из бронзы и сертификат.

Лауреаты 

 1968: 
 1969: 
 1970: 
 1971:  Чарльз Старк Дрейпер
 1972: Albert J. Williams, Jr.
 1973: Clesson E. Mason
 1974: Herbert W. Ziebolz
 1975:   и Гарри Найквист
 1976:  Рудольф Кальман
 1977:  и 
 1978: 
 1979: 
 1980: 
 1981: 
 1982: Bernard Friedland
 1983: 
 1984: Herbert H. Richardson
 1985: 
 1986: 
 1987: 
 1988: Robert H. Cannon, Jr.
 1989:  Цыпкин, Яков Залманович
 1990: 
 1991: 
 1992: 
 1993: Лотфи Заде
 1994: 
 1995: 
 1996: 
 1997: 
 1998: 
 1999: 
 2000: Ioan D. Landau
 2002: 
 2003:  Уткин, Вадим Иванович
 2004: 
 2005: 
 2006: 
 2007: 
 2008: A. Galip Ulsoy
 2009: 
 2010: 
 2011: Haruhiko H. Asada
 2012: 
 2013: 
 2014: 
 2015: 
 2016: Jean-Jacques Slotine
 2017: 
 2018: Roberto Horowitz
 2019: Huei Peng

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов
 Описание всех премий Американского общества инженеров-механиков

Награды Американского общества инженеров-механиков
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1968 году
Автоматизация управления
Награды по алфавиту
Медали США